Energieverlust bezeichnet:

 die bei einer Energieumwandlung entstehende Differenz zwischen zugeführter und abgegebener Nutzenergie, siehe Wirkungsgrad
 die Energieabgabe geladener Teilchenstrahlung beim Durchgang durch Materie, siehe Bremsvermögen

häufig speziell den Wärmeverlust:
 je nach Zusammenhang als 
 Verlustwärme oder
 Abwärme
 in der Bauphysik 
 durch Gebäudehüllflächen aus beliebigem Material, siehe Wärmedurchgangskoeffizient
 durch Gebäudehüllflächen aus Glas, siehe Transmissionswärmeverlust
 durch die Gebäudelüftung, siehe Lüftungswärmeverlust